Roberto Freire ist der Name folgender Personen:

* Roberto Freire (Mediziner) (1927–2008), brasilianischer Psychiater und Autor
 Roberto Freire (Politiker) (* 1942), brasilianischer Politiker